Палеотип ( — древний и  — оттиск) — условное название европейских печатных книг, изданных с 1 января 1501 года до 1 января 1551 года.

Включают и книги кириллического шрифта. Всего сохранилось около 70 палеотипов, напечатанных кириллицей.

Для названного периода характерно уменьшение среднего формата изданий, в том числе благодаря появлению формата ин-октаво.

По своему содержанию и оформлению палеотипы довольно разнообразны.

Являются объектом коллекционирования и научного изучения.

К наиболее ценным палеотипам относятся следующие книги:
 «Вергилий» (сочинения), изданная Альдом Мануцием в Венеции в 1501 году;
 «О божественной пропорции» Луки Пачоли, изданная Паганино ди Паганини в Венеции в 1509 году;
 «Описание растений» Леонарда Фукса, изданная Мишелем Изинрином в Базеле в 1542 году;
 «О строении человеческого тела» Андреаса Везалия, изданная Иоганном Опорином в Базеле в 1543 году;
 перевод Корана на латынь (с предисловием Лютера и Меланхтона), изданный по редакцией Теодора Библиандра в Базеле в типографии Иоганна Опорина в 1543 году (переиздан там же в 1550 году).

Примечания

Литература 
 Киселев Н. П. Index Palaeo-typorum. — Mosquae, 1924.
 Молдавская М. А. Зарождение капитализма в книгопечатном производстве во Франции в первой половине XVI в. // Средние века. — 1955. — Вып. 7.
 Ястребицкая А. Л. О развитии капиталистических отношений в немецком книгопечатании второй половины XV — середины XVI в. // Средние века. — 1963. — Вып. 24.
 Горфункель А. Х. Печатная и рукописная книга в Италии в XVI в. — В кн.: Рукописная и печатная книга. — М., 1975.
 Лазурский В. В. Альд и альдины. — М., 1977.

См. также 
 Инкунабула
 Editio princeps

Бумажное искусство
История книги
Книги
Древние книги
Печатные издания
Палеография